Красная Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Красная Балка — хутор в Изобильненском районе Ставропольского края.

Украина 
 Красная Балка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.

См. также